Jumbo hace referencia a varios artículos:

 Jumbo (elefante), el famoso elefante del circo de Ringling Brothers and Barnum & Bailey;
 Jumbo (hipermercados), cadena chilena de hipermercados, con presencia también en Argentina y Colombia;
 Jumbo (supermercados), cadena de supermercados de los Países Bajos;
 Jumbo (banda), grupo mexicano de rock en español;
 Boeing 747, aeronave conocida como Jumbo;
 Acuario jumbo, una modalidad de acuarismo con peces grandes;
 Penaeus monodon o langostino Jumbo.